Berzeviczy ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Berzeviczy (1853–1936), ungarischer Politiker und Historiker
 Gregor von Berzeviczy (Gergely Ferenc Berzeviczy; 1763–1822), ungarischer Ökonom, Soziologe und Politiker 
 Friedrich Ludwig Berzeviczy-Pallavicini (1909–1989), österreichisch-ungarischer Maler, Grafiker, Innenarchitekt und Bühnenbildner
 Umina Berzeviczy (1762–??), Ehefrau von José Gabriel Condorcanqui